Saint-Crépin puede referirse a: 

 Saint-Crépin, comuna francesa situada en Altos Alpes.
 Saint-Crépin, comuna francesa situada en Charente Marítimo.